Медянки Татарские () — деревня в Тюменской области Тобольского района  находится между рекой Тобол и протокой Бизинская, входит в состав Ворогушинского сельского поселения.

Улицы 
 Кооперативная улица
 Набережная улица
 Портовая улица
 Учительская улица
 Центральная улица
 Школьная улица

Транспорт 
 Автобусное сообщение
 Прилегает к деревне аэропорт Тобольск
 Когда то существовала пристань и ходил водный трамвай, до г. Тобольска.

Население

Литература 
 Тюркская топонимия юга Тюменской области: [монография] / Х. Ч. Алишина, З. М. Калгаманова. - Тюмень : Печатник , 2012. - 169 с. - Библиогр.: с. 152-166 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4266-0016-4

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области

Населённые пункты Тобольского района